Malu ist der Name folgender Orte

 Malu (Jiading) (马陆镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiading der Stadt Shanghai
 Malu (Sepik), Dorf am Sepik in der East Sepik Province von Papua-Neuguinea

in Rumänien:
 Malu (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Malu (Bârla), Dorf im Kreis Argeș
 Malu (Godeni), Dorf im Kreis Argeș
 Malu (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița
 Malu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

Malu ist der Familienname folgender Personen:
 Jonathan Malu (* 1993), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Malou
 Malú, spanische Sängerin
 Malu Alb